Zāvol (auch Zāvul) ist:

 ein alter Name für Zabul, eine Provinz im Süden von Afghanistan an der Grenze zu Pakistan
 als Landschaft (Zāvolestān, heute Zabulistan) in der persischen Mythologie weitgehend identisch mit Sīstān oder Nimrus
 Zabol, eine Stadt im Osten Irans an der Grenze zu Afghanistan